Bitwa pod Strasburgiem (357)
 Bitwa pod Strasburgiem (1870)